Almond Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Almond Creek (Cossatot River), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Almond Creek (James River), Fluss im Bundesstaat Virginia